Этю́д ():
 Этюд — в изобразительном искусстве — подготовительный набросок для будущего произведения.
 Этюд — инструментальная пьеса, как правило, небольшого объёма, основанная на частом применении какого-либо трудного приёма исполнения и предназначенная для усовершенствования техники исполнителя.
 Этюд — один из видов шахматной композиции.
 Этюд — в театральной педагогике — упражнение для совершенствования актерской техники.
 Этюд — в эмоционально-смысловом обучении — ролевая игра.
 «Этюд» — советский простейший среднеформатный фотоаппарат.
 «Этюд» — семейство портативных диапроекторов, выпускавшихся в СССР.